O Almada Atlético Clube é um clube português fundado em  20 de Julho de 1944 e sediado na cidade de Almada. Tendo em conta a sua origem e por ocasião do 56.º aniversário da fundação, em 2000 o clube recebeu a Medalha de Bons Serviços Desportivos.

História 
O clube emergiu da fusão entre os antigos e rivais Pedreirense Futebol Clube e União Sport Clube Almadense, num processo bastante conturbado, a 20 de Julho de 1944, muito por força de uma personalidade, de seu nome José Braz, que defendia a existência de um grande clube que melhor pudesse representar a grande cidade que naquela época já se perfilava no horizonte.

Por ele já passaram nas suas duas principais modalidades diversos atletas que representaram as respectivas Selecções Nacionais, ao mais alto nível. Alguns dos seus antigos atletas representaram os maiores clubes em Portugal.

Complexo desportivo 

Campo relvado, com uma bancada coberta, duas laterais e uma no topo sul com capacidade para 2500 torcedores. O campo de treinos que era pelado, recebeu no início da época,2011/2012 um novo piso relvado sintético o que veio contribuir para que os jovens atletas desfrutem de melhores condições para a pratica do futebol.

Modalidades 
Ao longo da história do Almada A.C. praticaram-se diversas modalidades tal como o basquetebol, voleibol, atletismo, ciclismo, ginástica, hóquei em patins e ténis de mesa. No entanto, vicissitudes várias, como o incêndio que destruiu a antiga sede, no ano de 1966, forçaram o abandono de muitas delas. Actualmente, apenas se praticam o futebol, andebol e damas, todas elas com vários títulos conquistados a nível nacional.

Quadro de Honra 
Futebol
 Campeão 3.ª Divisão Nacional: 1948-49, 1955-56
 Campeão 1.ª Divisão A. F. Setúbal: 1948-49, 1996-97, 2003-04

Histórico (inclui 14/15)

Desempenho ao longo dos anos  
   

Pos = Posição; J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GM = Golos Marcados; GS = Golos Sofridos; Pts = Pontos

Ligações externas 
https://www.facebook.com/almadaatleticoclube

Clubes de futebol de Almada
Clubes de futebol fundados em 1944
Fundações em Portugal em 1944